Краснослободцев — фамилия; имеет женскую форму Краснослободцева.
 Краснослободцев, Вадим Анатольевич (род. 1983) — казахстанский хоккеист.
 Краснослободцев, Василий Андреевич (1921—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Краснослободцев, Сергей Васильевич (род. 1959) — советский и российский футболист.